Toponímia:
 Falcon (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Falcon (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Falcon Heights (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Falcon Heights (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Falcon Lake Estates és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Falcon Mesa, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Falcon Village és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 New Falcon, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Vehicles:
 Falcon 1, vehicle de llançament parcialment reutilitzable dissenyat i manufacturat per SpaceX
 Falcon 9, vehicle de llançament mitjà de dues etapes dissenyat i fabricat per l'empresa SpaceX 
 Falcon Heavy o Falcon 9 Heavy, vehicle de llançament reutilitzable que dissenya i fabrica SpaceX
 Dassault Falcon 900, avió de negocis trireactor construït per Dassault Aviation
 Dassault Falcon 2000, avió de negocis bireactor francès construït per Dassault Aviation
 Ford Falcon, diversos vehicles
 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, avió de caça polivalent monomotor de la companyia estatunidenca General Dynamics per a la Força Aèria dels Estats Units
 Miscel·lània:
 Falcon Entertainment o Falcon Studios, productora de pel·lícules pornogràfiques amb seu a San Francisco, Califòrnia
 Jean-Baptiste Falcon, inventor d'un sistema de targetes de perforació per al control de màquines tèxtils, que va ser assumit pels telers Jacquard
 Marie Cornélie Falcon (París, 1814 - 1897), cantant d'òpera francesa 
 Soprano falcon o mezzosoprano falcon, veu intermèdia entre la soprano dramàtica i la mezzosoprano lírica, gairebé equivalent a la mezzosoprano